Peixe-sapo é o nome comum dado a várias espécies de peixes diferentes:
 Bagre-sapo (Batrochoglanis raninus; sinónimo: Pseudopimelodus raninus) peixe teleósteo siluriforme da família dos pimelodídeos, distribuído por Mato Grosso, Rio de Janeiro, Guianas e Venezuela, e nos rios Negro e Guaporé;
 Tamboril (Lophiosilurus alexandri)
 Pacamão (Batrachoides surinamensis)
 Bagre-sapo (Pseudopimelodus roosevelti)
 Bagrinho-roncador (Acanthodoras spinosissimus)
 Mangangá-liso (Porichthys porosissimus)
 Peixe-pescador (Lophius piscatorius)

Desambiguação